Cave (Italië), gemeente in de Italiaanse provincie Rome.
 Cave (Missouri), plaats (town) in de Amerikaanse staat Missouri.
 Cave (single), single van de Britse band Muse.
 CAVE (bedrijf), Japans computerspelbedrijf.
 The CAVE (SARA), of "De CAVE", een virtual reality ruimte bij SARA.
 Cave (band), Amerikaanse rockband
 Cave (puzzel), een logische puzzelsoort
Personen
 Leanda Cave, Brits triatlete.
 Nick Cave, Australisch singer/songwriter, dichter, schrijver en acteur.

Zie ook 
 Engels voor grot.
Medische term voor 'let op voor'.
 Cave City (doorverwijspagina).
 Cave Spring (doorverwijspagina).
 Caves (doorverwijspagina).